Дом Винчестеров — дом № 525 на Винчестер-бульваре в городе Сан-Хосе, штат Калифорния, США.
В настоящее время экстравагантный туристический аттракцион.

История 
Дом был построен в 1884 году , вдовой Уильяма Винчестера, сына Оливера Винчестера, изобретателя знаменитой винтовки.

По легенде, после смерти своего мужа Сара была на аудиенции у медиума по имени Алан Кунс в Бостоне, который «пообщался с духом её покойного мужа».
Дух усопшего якобы сообщил, что злоключения Сары — смерть единственной дочери вскоре после рождения, относительно ранняя смерть Уильяма — связаны с проклятием, наложенным на семью погибшими от винтовки «винчестер». Чтобы избежать его, женщина должна построить особый дом, в котором духи не смогут навредить ей. 
По другим источникам, дом должен был служить приютом для призраков убитых.
Однако маловероятно, чтобы Сара когда-либо встречала этого человека. Более того, имени Алан Кунс никогда не было в списках медиумов.

Так или иначе, дом был построен на западном побережье. Будучи очень состоятельной женщиной, вдова вложила своё многомиллионное состояние во многочисленные перестройки, при этом не прибегая к услугам профессионалов и изменяя дом по собственным планам. Первоначально высота достигала семи этажей, однако после землетрясения в 1906 году три верхних этажа рухнули. Владелица продолжила работы, и дом стал четырёхэтажным, каким и остаётся до настоящего времени.

Сара Винчестер до конца своих дней оставалась филантропом. Строительство дома продолжалось вовсе не из-за предсказания или проклятия — таким образом она могла обеспечить хорошо оплачиваемой работой большое количество людей, в том числе и разнорабочих, одним из которых в начале своего пути был и её отец.

На строительство и ремонт ушли все средства Винчестеров. После смерти Миссис Винчестер 5 сентября 1922 года, в её личном сейфе были обнаружены только пряди волос её покойной дочери и мужа.

Описание 
По слухам, дом был устроен так, чтобы духи, преследовавшие Сару, запутались при попытках найти вдову.

Сара Винчестер страдала артритом, и для удобства передвижения лестницы в здании имели невысокие ступеньки, а коридоры были очень узки. Будучи небольшого роста, вдова с лёгкостью передвигалась по этому лабиринту. Часть дверей верхних этажей открываются наружу, одна дверь открывается в стену, одна из лестниц ведёт «в никуда», во многих стенах есть потайные окна, однако это вовсе не связано с «потусторонней» легендой. Дом многократно перестраивался, а после землетрясения 1906-го года потерял три этажа из семи, и многие двери и лестницы оказались заблокированы. Окна в полу ранее были окнами на крыше.

Часто встречается число 13 — почти все лестницы имеют 13 ступеней, а во многих комнатах по 13 окон. Однако эти нововведения были сделаны уже после смерти Сары следующим владельцем дома, Джоном Брауном, и являются частью сфабрикованной им легенды о призраках. Браун начал водить экскурсии по «проклятому дому» ещё до того, как полностью приобрёл его.

В настоящее время в доме насчитывается около 160 комнат, 13 ванных, 6 кухонь, 40 лестниц. В комнатах 2000 дверей, 450 дверных проёмов, около 10000 окон (до наших дней сохранились витражные окна), 47 каминов и один душ.

По слухам, в доме осталась целая комната, отведённая под спиритические сеансы, и любой экскурсовод обязательно отводит туда туристов, поддерживая легенду о призраках. Однако слова Генриетты Северы, компаньонши миссис Винчестер опровергают это: в доме никогда не проводилось спиритических сеансов.

Упоминание в искусстве 
 В 2002 году вышел фильм (телесериал) Крэйга Баксли «Особняк „Красная роза“», поставленный по сценарию, написанному Стивеном Кингом. Писал он его по мотивам реальной истории Сары Винчестер и дома с привидениями.
 В 2009 году режиссёр Марк Аткинс снял фильм «Призраки дома Винчестеров», действие которого происходит в пресловутом здании.
 В фильме ужасов 2018 года «Винчестер. Дом, который построили призраки».

 В романе Шерли Джексон «Призрак дома на холме» (1959) упоминается как дом, схожий по планировке с домом, описываемым в романе.
 В романе Нэнси Коллинз «Кровью!» (из серии «Соня Блю») часть действия происходит в вымышленном доме со схожей историей и архитектурой, служащей для «запутывания» призраков.
 В 2006 году упомянут в аниме Ghost Hunt.
 В апреле 2016 года Dark Horse Comics выпустила мини-серию хоррор-комикса House of Penance, под авторством Питера Томаси и Иена Бертрама. Комикс рассказывает о процессе перестройки дома Сарой Винчестер.
Сюжет игры Uninvited Guest от 2021 года разворачивается в особняке в котором проживала семья Винчестеров, разработчики старались передать запутанность и сложность внутреннего устройства дома.

Примечания

Ссылки 
 
 Дом Винчестеров
 The Banner of Light № 20, feb 13, 1858
 MARY JO IGNOFFO — Ignoffo Biography
 
 The Truth About Sarah Winchester
 
 Los Altos' legacy: the homey beginnings of Los Altos historic resources
 
 
 Sarah Winchester on biography.com
 mercurynews.com

Дома с привидениями
Здания и сооружения Сан-Хосе (Калифорния)
Достопримечательности США
Объекты Национального реестра исторических мест в Калифорнии
Недостроенные здания и сооружения США
Здания и сооружения, построенные в 1922 году в США